Энгестрём:

 Энгестрём, Ларс фон (1751—1826) — шведский дипломат и государственный деятель.
 Энгестрём, Станислав Лаврентьевич фон (1791—1850) — шведский, прусский и русский военный, генерал-майор.

См. также 
 Энгстрём